Manuel Enríquez puede referirse a:

 Luis Élmer Arenas Parra, político colombiano.
 Luis Arenas, humorista chileno.
 Luis Arenas, músico exmiembro del grupo Evolución.
 Luis Arenas, actor chileno.